Der Yeongwol Challenger Tennis 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. November 2013 in Yeongwol, Südkorea stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Daniel Nguyen
 Alexander Ward
 Jason Jung
 Marcus Daniell

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Chen Ti

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 57 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 89 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Yeongwol